Centraal Bureau voor de Statistiek, een Nederlandse instantie die statistisch onderzoek verricht
 het voormalige Centraalbureau voor Schimmelcultures, later Westerdijk Fungal Biodiversity Institute genoemd
 christelijke basisschool; zie Bijzonder onderwijs
 Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek, een voormalige Nederlandse fabriek
 CBS Corporation, een Amerikaans mediaconglomeraat
 CBS (televisiezender), Columbia Broadcasting System, een Amerikaans televisienetwerk
 CBS Radio, een groot radioconcern
 CBS Outdoor, een buitenreclame-exploitant
 CBS Records, zie Columbia Records
 een remsysteem voor motorfietsen; zie Dual Combined Brake System
 een Belgische concertband; zie CBS Orkest
 Conception Bay South, een gemeente in Canada met CBS als gangbare afkorting